Sircar (eigentlich Sarkar) ist der Familienname folgender Personen:

 Badal Sircar (1925–2011), indischer Dramatiker
 Birendra Nath Sircar (1901–1980), indischer Filmproduzent und Filmfunktionär
 Jamiruddin Sircar (* 1931), bangladeschischer Völkerrechtler und Politiker, ehemaliger Staatspräsident von Bangladesch
 Sourindra Sircar (1908–2003), indischer Pflanzenphysiologe
 Tiya Sircar (* 1982), amerikanische Schauspielerin